Далюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 640 км на південний схід від Парижа, 145 км на північний схід від Марселя, 55 км на північний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 136,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Далюї на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Далюї 
 [ Розташування муніципалітету Далюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Приморські Альпи